Hrabě Kounic může být některý z příslušníků rodu Kouniců:

 Fortunatus Josef Maxmilián Oldřich Kounic (1679–1746)
 Dominik Ondřej z Kounic (1654–1705)
 Václav Antonín z Kounic-Rietbergu (1711–1794)
 Václav Robert z Kounic (1848–1913)